CAF, akronymet kan have flere betydninger:
 Cambridge Application Form — ansøgningskema for studerende som ønsker at studere ved the University of Cambridge.
 Canadian Armed Forces — sammenslutning af det canadiske luftvåben, hær og flåde.
 Centralafrikanske Republik – og ISO 3166-1 3-bogstav landekode (Central African Republic).
 Chief of Air Force – chefen for the Royal Australian Air Force.
 Confédération Africaine de Football — sammenslutning af fodboldforbund på det afrikanske continent.
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles — spansk togproducent.
 Core Audio Format — et filformat fra Apple til at lagre audio-data.